Соминка — тверской топоним, предположительно связанный с древнерусским словом «соминка», означающего лодку передвигавшуюся с помощью шеста, и означающий:
 Соминка (приток Тверцы) — река, приток Тверцы
 Соминка (приток Полисти) — река в Новгородской области
 Соминка (река, впадает в озеро Вожанское) — река в Ленинградской области
 Соминка (микрорайон) — микрорайон в Заволжском районе Твери
 улица Соминка в одноимённом микрорайоне г.Твери